Скицюк — українське прізвище.
Скицюк Іван Степанович — український художник.
Скицюк Олена Іванівна — українська художниця.